Ha iniziato la sua carriera in Todelar. Dopo è stato in RCN Radio dal 1978 al 1989. Ha lavorato per emittenti di Manizales, Medellín e Bogotá. Nel 1988, è passato a presentare e dirigere in televisione la sezione sportiva del 24 Horas, fino al 1995. Dopo è passato al Noticiero Nacional, in cui è stato dal 1995 al 1998. È stato presentatore sportivo in Teleantioquia.

Nel 1998, con l'arrivo dei canali televisivi privati, Javier Hernández Bonett è stato nominato direttore allo sport del Canale Caracol. È anche direttore del programma Blog sportivo di Blu Radio.

Carriera 
Ha coperto mondiali come quelli di Messico 1986 e Italia 1990. In USA 1994 è stato l'addetto stampa della selezione Colombia. Ha anche commentato i mondiali di Francia 1998, Germania 2006, Sudafrica 2010, Mondiali Under-20 2011, Brasile 2014 e Russia 2018. Ha commentato anche le qualificazioni di Messico 1986, Italia 1990, USA 1994, Francia 1998, Corea del Sud e Giappone 2002, Germania 2006, Sudáfrica 2010, Brasile 2014, Russia 2018 e, attualmente, Qatar 2022.

La sua lunga carriera lo ha portato a trasmettere i Campionati Mondiali di calcio dal 1978 e ad essere presentatore sportivo di Noticiero 24 Horas. Ha vinto il Premio Ondas, di Spagna, nel 1997. Inoltre, ha ottenuto il Premio Simón Bolívar nel 2004, per l'intervista realizzato al Pibe Valderrama.

Tra il 2000 e il 2002 ha partecipato al programma Tribuna Caliente, del Canale Caracol, accanto ad Hernán Peláez Restrepo, Iván Mejía Álvarez e all'analista arbitrale Rafael Sanabria.

Opere
 Colombia es mundial (2013, Editorial Grupo Planeta, ISBN 9584237365)
 El método Pékerman (2015, Editorial Grupo Planeta, ISBN 9584244582)

Note

Altri progetti 

Conduttori televisivi colombiani